Чемпіонат Шотландії з футболу 1979—1980 — 83-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Абердин».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 rsssf.com 

1980
Шотландія
Шотландія